Поставената под номер 1 Серина Уилямс успя да защити титлата си от предната година и завоюва 13-и трофей от Големия шлем, след като на финала победи Вера Звонарьова с 6 – 3, 6 – 2.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Уимбълдън (турнир)